Mingdi to:
 Mingdi – władca chiński z dynastii Han, panujący w latach 58-75
 Mingdi – imię pośmiertne Cao Rui z państwa Wei (226-239)
 Mingdi – władca chiński z dynastii Jin, panujący w latach 322-325